Théatro е най-новото театрално пространство в София.

Този частен театър е създаден е от продуцента, режисьор и актьор Димитър Бакалов, наследник е на Модерен театър. Открито е на 14 януари 2017 г. със спектакъла „Секси пране“ от Мишел Римл, режисура на Димитър Бакалов.

Дейност 
Собствените постановки на театъра включват:

 „Шегите, които Бог си прави“ – авторски спектакъл на Димитър Бакалов
 „Шегите на времето“ – авторски спектакъл на Димитър Бакалов
 „Секси пране“ от Мишел Римл – превод и режисура Димитър Бакалов
 „Победа над слънцето“ от М. Матюшин и А. Крученых и костюми на К. Малевич, режисьор Андрей Росинский
 „Сред дивата природа (Секси пране II)“ от Мишел Римл, превод Димитър Бакалов, постановка и режисура: Андрей Росинский и Димитър Бакалов,
 „Заложи на сигурно“ от Владимир Джурджевич, превод Димитър Бакалов, постановка и режисура: Андрей Росинский

като собствената продукция с всеки сезон се увеличава.

Актьорски състав 
В постановките на театъра участват актьорите Албена Колева, Ана Пападопулу, Яна Маринова, Невена Бозукова-Неве, Милена Маркова-Маца, Асен Блатечки, Малин Кръстев, Герасим Георгиев-Геро, Калин Врачански, Димитър Бакалов и много други.

Външни препратки 
 Нов театър на старото място
 Официална страница на Théatro
 Фейсбук страница на Théatro

Театри в София